Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie CSI: Miami. De serie telt 10 seizoenen.

Seizoen 1 (2002-2003)

Seizoen 2 (2003-2004)

Seizoen 3 (2004-2005)

Seizoen 4 (2005-2006)

Seizoen 5 (2006-2007)

Seizoen 6 (2007-2008)

Seizoen 7 (2008-2009)

Seizoen 8 (2009-2010) 

Sterretje (*): Deze aflevering is opgenomen samen met CSI: NY en CSI: Crime Scene Investigation.

Seizoen 9 (2010-2011)

Seizoen 10 (2011-2012) 

CSI: Miami, Lijst van afleveringen van
CSI